

Cinema 
 Due cuori e una cucina (Rare Birds) – film del 2001 diretto da Sturla Gunnarsson

Letteratura 
 Rare Birds – romanzo di Edward Riche del 2001

Musica 
 Rare Birds – album degli Hoelderlin del 1977
 Rare Birds – album di Jonathan Wilson del 2018
 Rare Birds – traccia dell'album Homebrew di Steve Howe del 1996